Authon (Alpes-de-Haute-Provence)
Authon (Loir-et-Cher)
ook:
Authon-du-Perche, Eure-et-Loir 
Authon-Ébéon,  Charente-Maritime 
Authon-la-Plaine, Essonne